tarot – talia kart do gry, wróżenia bądź medytacji
 tarot – gra karciana
 Tarot – fiński zespół heavymetalowy
 Tarot – powieść Piersa Anthony’ego
 Tarot – album hiszpańskiego zespołu Dark Moor